О́стров Исаченко — остров в северо-восточной части Карского моря в составе островов Сергея Кирова. Административно входит в состав Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района Красноярского края. Является крупнейшим островом группы.

География 
Расположен в северной части островов Сергея Кирова на расстоянии 152 километров от континентальной части Красноярского края. Ближайшие острова группы: остров Сложный — в 5,8 километрах к юго-западу, остров Средний — в 9,5 километрах к юго-востоку, остров Северный — в 22 километрах к северо-востоку. В пяти километрах от северо-восточного побережья острова Исаченко находится небольшой, всего 1,6 километра в длину, остров Забытый.

Описание 
Имеет слегка вытянутую с юго-запада на северо-восток овальную форму длиной 19,2 километра и шириной до 11,8 километра в центральной части. В южной и северо-восточной части острова — заливы длиной 5-6 километров и глубиной не более 4 метров. Северная и южная часть острова сложена песчаниками и галечниками, берега в этих местах пологие. Западные и восточные берега — обрывистые, высотой 2-5 метров. Через центральную часть острова с северо-запада на юго-восток проходит скалистый хребет высотой до 57 метров, с которого к побережью стекает множество мелких каменистых ручьёв. Кроме того, на острове находится 8 небольших озёр, все они лежат у самого побережья в песчаных районах острова и отделены от моря береговыми валами.

Растительность острова представлена в первую очередь мхами и лишайниками, из животных встречаются песцы, лемминги, северные олени и белые медведи, на прилегающем острове Забытом — лежбище моржей.

На севере острова расположен астрономический пункт, на восточном побережье — полярная станция Сергея Кирова, основанная здесь в 1953 году.

История 
Остров был обнаружен 22 августа 1930 года экспедицией Отто Шмидта и Владимира Визе на ледокольном пароходе «Георгий Седов» и назван ими в честь Бориса Исаченко, советского микробиолога и ботаника, академика АН СССР.

Примечания

Топографические карты 
 

Исаченко, остров
Исаченко, остров